Битва при Лехее — сражение между тяжеловооружённой спартанской пехотой и афинскими пелтастами в ходе Коринфской войны.

Предшествующие события 
Военная кампания Коринфской войны в 391 году до н. э. сосредоточилась на Истмийском перешейке. Спартанские войска под командованием царя Агесилая вели боевые действия против Коринфа, базируясь в его порту Лехее. В самом Коринфе располагались афинские наёмники.

Спартанский отряд в шестьсот гоплитов и кавалеристов эскортировал союзный отряд амиклейцев из Лехея домой на праздник Гиакинфий. На расстоянии в 20—30 стадий от Коринфа спартанская пехота повернула назад, а спартанская конница продолжала сопровождать амиклейцев.

Возвращающуюся спартанскую пехоту заметили из крепости Коринфа стратег афинских гоплитов Каллий и военачальник афинских пелтастов Ификрат. Увидев, что спартанский отряд немногочислен, и при нём нет ни легковооружённых воинов, ни конницы, афиняне решились их атаковать.

Ход сражения 
Каллий вывел гоплитов из Коринфа и выстроил их в боевой порядок, а пелтасты Ификрата напали на спартанцев и издалека забросали их дротиками, некоторых ранив и убив. Спартанский военачальник приказал щитоносцам подобрать своих пострадавших и отнести их в Лехей, а части войска (воинам старшего призывного возраста) преследовать противника. Однако тяжеловооружённые спартанские пехотинцы не могли причинить вреда более подвижным пелтастам, которые бегством спасались от наступавших спартанцев, но стоило гоплитам остановиться, немедленно атаковали их с фронта и забегали с флангов, бросая в них дротики. Гоплиты были вынуждены остановиться и отступить.

Потеряв несколько воинов в первой атаке, спартанский полемарх приказал следующему отряду (более младшего возраста) преследовать афинян, но результат оказался точно таким же: спартанская пехота несла потери, не в состоянии причинить противнику какой-либо ущерб.

Спартанцы уже потеряли значительную часть войска, когда им на помощь подоспела конница. Однако спартанские кавалеристы действовали нерешительно, опасаясь преследовать пелтастов, и несли потери наравне с гоплитами. Спартанцы становились всё малочисленнее, а афинские пелтасты — всё отважнее.

Спартанцы в полной растерянности отступили и заняли какой-то холм в двух стадиях от моря и 16—17 стадиях от Лехея. Лехейский гарнизон, заметив это, на лодках прибыл к ним на помощь. В это время появились тяжеловооружённые афинские пехотинцы Каллия, и этого оказалось достаточно, чтобы полностью деморализованные спартанцы обратились в бегство. Часть из них бросилась в море, а немногие спаслись в Лехее. Ксенофонт, описавший сражение, приводит численность погибших спартанцев в 250 человек, но, вероятно, преуменьшает, так как сам же сообщает, что из спартанцев спаслись лишь некоторые. Потери афинян Ксенофонтом не приводятся, и, по-видимому, они были незначительны.

Итоги сражения 
Несмотря на то, что битва под Лехеем была рядовой стычкой долгой Коринфской войны, она имела большие последствия для развития военного дела в Древней Греции. Как отмечает Плутарх в жизнеописании Агесилая:
Такое большое несчастье уже давно не постигало лакедемонян: они потеряли многих славных воинов, причём гоплиты оказались побеждёнными лёгкой пехотой и лакедемоняне — наёмниками. Теперь стало ясно, что пелтасты при умелом командовании могут на равных сражаться с тяжёлой пехотой и даже с прославленными воинами-спартанцами. Вскоре пелтасты появились как род войск в армиях многих греческих государств.

Литература 
 Ксенофонт. Греческая история
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Агесилай

Сражения по алфавиту
Сражения IV века до н. э.
391 год до н. э.
Сражения Афин
Сражения Спарты
Сражения Коринфской войны